Rio Manso - um município brasileiro no estado de Minas Gerais
Rio Manso - Primeiro nome dado à povoação que deu origem ao município brasileiro de Couto de Magalhães de Minas, em Minas Gerais.
Rio Manso (rio) - um rio brasileiro, que dá nome à localidades acima
Rio das Mortes (Mato Grosso) - um rio brasileiro no estado do Mato Grosso, também conhecido como Rio Manso

Desambiguação